Сезон МЛБ 2014 года начался в воскресенье, 22 марта, матчем «Лос-Анджелес Доджерс» с «Аризона Даймондбэкс» в Сиднее (Австралия). Сезон завершился 28 сентября. 85-й Матч всех звезд играли 15 Июля на «Таргет-филд» в городе Миннеаполис, штата Миннесота. Американская лига выиграла  со счётом 5–3. Мировая серия 2012 началась 21 и закончилась 29 октября, когда «Джайнетс» достиг 4 победу над чемпионом Американской лиги, «Канзас-Сити Роялс» в Мировой серии.

Регулярный сезон

Плей-офф

Лидеры в статистических категориях

Американская лига

Отбивающие

Питчеры

Национальная лига

Отбивающие

Питчеры 

 
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2014 году